Cagney est un patronyme porté notamment par :
 James Cagney (1899-1986), acteur, producteur de cinéma et réalisateur américain ;
 Jeanne Cagney (1919-1984), actrice américaine ;
 Standish Cagney (1901-1962), joueur de rugby à XV irlandais ;
 William Cagney (1905-1988), acteur et producteur américain.

Voir aussi 
 Cagney et Lacey, série télévisée américaine.